Barbo bezeichnet:

Barbo Lake, mehrere Seen in den Vereinigten Staaten

Barbo ist der Familienname folgender Personen:
Franz Engelbert Barbo von Waxenstein (1664–1706), Titularbischof von Dara und von 1704 bis 1706 Weihbischof in Breslau
Josef Anton Barbo-Waxenstein (1863–1930), österreichischer Politiker, Gutsbesitzer und Abgeordneter zum Österreichischen Abgeordnetenhaus
Marco Barbo (1420–1491), italienischer Kardinal
Raul Barbo (* 2000), spanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
Paul II. (1417–1471; ursprünglich Pietro Barbo), von 1464 bis zu seinem Tod Papst der katholischen Kirche

Siehe auch:
Barbeau